Mazo puede aludir o hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Acepción más frecuente 
 Mazo, herramienta de mano que sirve para golpear o percutir, que tiene la forma de un martillo, pero es de mayor tamaño y peso que éste.

Patronímicos (antropónimos) 
 Aitor Mazo Etxaniz (1961-2015), actor español.
 Alfredo del Mazo Maza (1975-), político mexicano.
 Carolina Monroy del Mazo (1962-), política mexicana.
 Daniel Andrés Giraldo Mazo (1986-), cantante y compositor colombiano de música pop.
 Gabriel del Mazo (1898-1969), dirigente estudiantil reformista, ingeniero, político y parlamentario radical argentino.
 Juan Bautista Martínez del Mazo (c.1611-1667), pintor barroco español (especializado en retratos), discípulo y yerno de Velázquez.
 Manuel de Burgos y Mazo (1862-1946), político, escritor y abogado español.
 Mazo de la Roche (1879-1961), escritora canadiense.
 Orlando Natalio Mazo Gamboa (1965-1996), militar colombiano, muerto durante el asalto guerrillero a la base de Las Delicias, entre el 30 y el 31 de agosto de 1996.
 Santiago José García Mazo (1768-1849), escritor religioso, pedagogo, y retórico español.

Toponimia 
 Estadio Municipal de Deportes El Mazo, terreno de juego del Haro Deportivo, club que compite en el grupo 16 de la Tercera división española.
 Mazo de Meredo o Mazo de Suarón, conjunto etnográfico enclavado en un área recreativa, y ubicado en la parroquia de Meredo, municipio de Vegadeo, Principado de Asturias, España.
 Robledo del Mazo, municipio español de la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
 Villa de Mazo, municipio español de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Canarias.

Miscelánea 
 Mazo (anatomía), masa o gordura al final de la cola de algunos dinosaurios y de algunos mamíferos, más notablemente de los ankylosauridos y de los glyptodontes; se cree que esto era una especie de arma o armadura defensiva, que solía ser de utilidad para el animal en contra de sus depredadores.
 Mazo (banda), banda española de heavy metal formada en Madrid en 1981.